Dominikánský kostel může být:

 Dominikánský kostel (Bohorodčany)
 Dominikánský kostel (Lvov)
 Dominikánský kostel (Ternopil)